Hauterive steht für:
 Hauterivium, eine Phase der Kreidezeit, vor 134–130 Mio. Jahren

Hauterive ist der Name folgender Gemeinden
 Hauterive FR im Kanton Freiburg, Schweiz
 Hauterive NE im Kanton Neuenburg, Schweiz
 Hauterive (Allier) im Département Allier, Frankreich
 Hauterive (Orne) im Département Orne, Frankreich
 Hauterive (Yonne) im Département Yonne, Frankreich
 Hauterive-la-Fresse im Département Doubs, Frankreich
 Pinel-Hauterive im Département Lot-et-Garonne, Frankreich 
sowie:
 Kloster Hauterive, ein Kloster im Kanton Freiburg, Schweiz

Siehe auch:
 Hauterives, Gemeinde im Norden des Départements Drôme, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
 Auterive